Нижнегорский — название  населённых пунктов в России:

 Нижнегорский — посёлок городского типа, административный центр Нижнегорского района Крыма.
 Нижнегорский — посёлок в Кинель-Черкасском районе Самарской области.